

Évènements

Émissions

Principales naissances 
 13 janvier : 
 William B. Davis, acteur canadien.
 Charlie Brill, acteur américain.
 Billy Gray, acteur américain.
  : Pierre Bénichou, journaliste français († ).
 24 mars : Jean-Pierre Coffe, acteur, animateur de radio et auteur français († ).
 13 mai : Buck Taylor, acteur américain.
 15 mai : Claude Michaud, acteur canadien († ).
 24 mai : Tommy Chong, acteur et musicien.
 2 juin : Maïté, célèbre restauratrice ayant présenté des émissions culinaires.
 20 juillet : Diana Rigg, actrice britannique.
 29 juillet : Peter Jennings, journaliste et présentateur de télévision américain († ).
 31 juillet : Marion Game, comédienne française.
 8 août : Connie Stevens, actrice et chanteuse.
 9 août : Pierre Santini, comédien, metteur en scène et directeur de théâtre franco-italien.
 25 août : David Canary, acteur américain († ).
 16 novembre : 
 Walter Learning, acteur canadien.
 Igaal Niddam, réalisateur, directeur de la photographie et scénariste suisse.
 20 novembre : Colin Fox, acteur canadien.
 26 novembre : Rich Little, acteur et producteur canadien.
 17 décembre : Jean-Claude Drouot, acteur, Belgique.
 21 décembre : Larry Bryggman, acteur américain.

Principaux décès